Die São Paulo Tennis Classic 2020 war ein Tennisturnier, das vom 23. bis 29. November 2020 in São Paulo stattfand, da eine Austragung in Florianópolis, wie ursprünglich geplant, auf Grund der Coronavirus-Pandemie nicht möglich war. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2020 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 77 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 76 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 54 kB)

ATP Challenger Tour 2020
ATP Challenger São Paulo-8